BMQ steht für:
 Boston Medical Quarterly, US-amerikanisches medizinisches Quartalsjournal
 Bamburi Airport (IATA-Code), Flughafen von Bamburi, Kenia
 Burnet Municipal Airport (FAA-Code), Flughafen von Burnet (Texas), Texas

bmq steht für:
 Bomu (ISO-639-3-Code), Bwa-Sprache der Bwa und Bobo in Mali und Burkina Faso

Abkürzung